DDR-Meisterschaften im Rollhockey wurden von 1948 bis 1990 durchgeführt.

Weblinks 
 
  
  

Rollhockey
Rollhockey (Deutschland)